Winkler Oszkár (1907–1984) építészmérnök, egyetemi tanár
 Winkler Oszkár (1909–1970) építész